Distretto di Sėrgėlėn – distretto della provincia del Dornod, in Mongolia
 Distretto di Sėrgėlėn – distretto della provincia del Tôv, in Mongolia